Die Communauté de communes Bray-Eawy ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Seine-Maritimein  der Regionen Normandie. Sie wurde am 25. November 2016 gegründet und umfasst 46 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Neufchâtel-en-Bray. Der Namensbestandteil Eawy verweist auf das Waldgebiet Forêt d’Eawy.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Pays Neufchâtelois und
 Communauté de communes Saint-Saëns Porte de Bray.
Gleichzeitig schlossen sich acht Gemeinden der aufgelösten Communauté de communes du Bosc d’Eawy dem Verband an.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

BrayEawy
Gegründet 2016